«Кровавый январь» () — художественный фильм азербайджанского режиссёра , повествующий о событиях января 1990 года, известных также как «Чёрный январь», когда ввод подразделений советской армии в Баку привёл к человеческим жертвам. Это первый художественный фильм о событиях Чёрного января. Фильм посвящён 25-й годовщине трагедии.

Создание 
Произведение было создано на средства киностудии «Bakı Film», группы компаний ANS и Фонда Чингиза Мустафаева. Съемкам фильма была оказана и большая государственная поддержка. По словам Вахида Мустафаев, фильм был снят в течение 63 дней.

Сюжет

В ролях 
В главных ролях фильма снимались азербайджанский актёры , Азер Айдемир, Юрий Балиев, турецкая актриса Небахат Чехре, а также американский актёр Лейн Дэвис.

Создатели 
Вахид Мустафаев является как режиссёром, так и автором сценария, главным продюсером фильма является — , продюсеры — Руфат Аскеров и Вагиф Асадуллаев, композитор — Ария Азиминежад, художник — Мина Султан, главный оператор — Афшин Ализаде. Монтажом картины занималась Местана Мухаджир.

Прокат 
Презентация фильма состоялась 19 января 2015 года в киноцентре «Низами». В ней приняли участие официальные лица государства и правительства, депутаты Милли Меджлиса, известные деятели науки и культуры, журналисты, а также творческий коллектив фильма.

Отзывы 
Турецкая актриса Небахат Чехре, сыгравшая одну из главных ролей в фильме, отметив, что Турция и Азербайджан — братские страны, сказала:

Американский актёр Лейн Дэвис, сыгравший в фильме роль иностранного журналиста, сказал:

Согласно мнению авторов азербайджанского сайта vzglyad.az

Примечания

Ссылки 

Исторические фильмы Азербайджана
Исторические фильмы о XX веке
Фильмы Азербайджана 2015 года